Damir Džumhur era il detentore del titolo, ma si è ritirato nei quarti di finale contro Jordan Thompson.

In finale Lorenzo Sonego ha sconfitto Miomir Kecmanović con il punteggio di 65-7, 7-65, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Benoît Paire (secondo turno)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Jordan Thompson (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)

 Damir Džumhur (quarti di finale, ritirato)
 Ugo Humbert (secondo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 João Sousa (primo turno)

Qualificati 

  JC Aragone (primo turno)
  Steve Darcis (primo turno)

 Kevin Krawietz (secondo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)

Wildcard 

  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)
  Cem İlkel (primo turno)

 Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Turkish Airlines Open Antalya 2019